Алиджа́н Карата́ш (; ) — турецкий кёрлингист.

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Турции